Birsskär på finska i Finland ofta Pirskeri, kan syfta på följande platser:

Finland 

 Södra Birsskär, ö i Euraåminne, Satakunta, 
 Norra Birsskär (ö), ö i Euraåminne, Satakunta, 
 Birsskär (vid Kälöfjärden, Korpo), Åboland, 
 Birsskär (vid Barskärsfjärden, Korpo), Åboland, 
 Birsskär (vid Kökarfjärden, Korpo), Åboland, 
 Birsskär (vid Nötöfjärden, Korpo), Åboland, 
 Birsskär (vid Stenskär, Nagu), Åboland, 
 Birsskär (vid Lökholm, Nagu), Åboland, 
 Birsskär (vid Borstö, Nagu), Åboland,

Se även
Birsskären
Lilla Birsskär
Stora Birsskär
Skata-Birsskär
Troll-Birsskär

Robotskapade Finlandförgreningar